

Hydronyme 
 Le Skagit est un fleuve qui prend sa source en Colombie-Britannique (Canada) avant de rejoindre l'État de Washington (États-Unis) pour finalement se jeter dans le Puget Sound, une baie de l’océan Pacifique.
 La baie de Skagit

Toponyme 
 Le comté de Skagit est un comté de l'État américain du Washington.
 Le chaînon Skagit est une subdivision des North Cascades, la partie septentrionale de la chaîne des Cascades.
 Le parc provincial de Skagit Valley est un parc provincial de la Colombie-Britannique, au Canada. Le parc protège une partie du fleuve Skagit qui passe environ au centre du parc.
 L' île Skagit, une île de l'État de Washington aux États-Unis.

Tribus 
 Skagit fait référence à deux groupes d'Amérindiens vivants dans l'État de Washington, les Upper Skagit et les Lower Skagit.